Léon Morin, prêtre est un roman de Béatrix Beck de 1952 ayant reçu le prix Goncourt.
Léon Morin, prêtre est un film de Jean-Pierre Melville de 1961.
Léon Morin, prêtre est un téléfilm basé sur la même histoire réalisé en 1991 par Pierre Boutron.